Albion může označovat víc věcí:

 Albion (název země) – historický název Anglie
 Albion (počítačová hra) – počítačová hra žánru RPG
 Albion Online – počítačová hra žánru MMORPG
 Park Albion – předměstí Shellharbour v Austrálii
 Albion (Melbourne) – předměstí Melbourne v Austrálii
 Albion (Michigan) – město v americkém státě Michigan
 Albion (planetka) – těleso Kuiperova pásu
 Albion (postava) – mytologická postava z díla Williama Blakea

Související články
 Avalon
 Avalonie